Wacker kan syfta på:
 FC Wacker Innsbruck – en fotbollsklubb i Innsbruck i Österrike som var verksam 1915–1999
 FC Wacker Innsbruck (2002) – en fotbollsklubb i Innsbruck i Österrike som varit verksam sedan 2002
 FC Admira Wacker Mödling – en fotbollsklubb i Mödling i Österrike
 FC Wacker München – en fotbollsklubb i München i Tyskland